Die Saison 2017/18 war die 26. Spielzeit der kasachischen Eishockeyprofiliga. Insgesamt nahmen zehn Mannschaften am Spielbetrieb teil. Meister wurde zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte der HK Arlan Kökschetau, der zuvor von 2014 bis 2016 dreimal kasachischer Vizemeister geworden war.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 54 Spiele. Die besten acht Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, Pkt = Punkte
Erläuterungen:

Playoffs

Weblinks 
 Ergebnisse auf www.hockeyarchives.info, abgerufen am 9. August 2018.

2017
Eishockeysaison 2017/18